Ел Чамалито има више значења:

 Ел Чамалито (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чамалито (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику